een regio van Schotland, zie Strathclyde (regio)
 een voormalig Brits koninkrijk in Zuidwest-Schotland, zie Koninkrijk Strathclyde
 Teudebur van Strathclyde, Koning van Strathclyde
 Rhun van Strathclyde, Koning van Strathclyde
 University of Strathclyde, een universiteit in Glasgow genoemd naar het koninkrijk
 Strathclyde Country Park, een groen park met roeimeer